Lucius Mummius war der Name folgender Personen:
* Lucius Mummius (Prätor), römischer Volkstribun 187 v. Chr., Prätor 177 v. Chr.
 Lucius Mummius Achaicus, dessen Sohn, römischer Konsul 146 v. Chr. und Zerstörer Korinths
 Lucius Mummius Felix Cornelianus, römischer Konsul 237 n. Chr.
 Lucius Mummius Faustianus, römischer Konsul 262 n. Chr.
 Lucius Mummius Niger Quintus Valerius Vegetus, römischer Suffektkonsul 112 n. Chr.